Дубовая роща:
 Дубовая роща — парк в Запорожье.
 Дубовая роща — памятник природы регионального значения в Элисте.
 Дубовая роща — памятник природы регионального значения в посёлке Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия.
Дубовая роща —  памятник природы в Хмельницкой области Украины. 
 Дубовая роща — советская и российская рок-группа из Барнаула.

См. также 
 Дубовая Роща
 Дубовая роща с природным водоёмом — памятник природы местного значения в Шевченковском районе Киева.
 Оук-Гроув